Limon  o Limone Piemonte , municipi a la regió del Piemont (Itàlia) 
 Limon (Nièvre), municipi al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Limon (Colorado), població a l'estat de Colorado (EUA)